Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1888 rozegrano w dniach 9 lipca – 16 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Lottie Dod –  Blanche Bingley Hillyard, 6–3, 6–3

Gra podwójna mężczyzn 
 William Renshaw /  Ernest Renshaw –  Herbert Wilberforce /  Patrick Bowes-Lyon, 2–6, 1–6, 6–3, 6–4, 6–3

Przypisy 

Wimbledon 1888